Nevidzany kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Nevidzany (okres Prievidza)
 Nevidzany (okres Zlaté Moravce)